Joseph Michel peut désigner :
 Joseph Michel (1821‒1885), homme politique français ;
 Joseph Michel (1925‒2016), homme politique belge ; 
 Joseph Michel (1688‒1736), compositeur français de l'époque baroque.